Stanislawski ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Stanislawski (1903–1997), US-amerikanischer Geograph
 Holger Stanislawski (* 1969), deutscher Fußballtrainer
 Jan Stanisławski (1860–1907), polnischer Maler
 Konstantin Sergejewitsch Stanislawski (1863–1938), russischer Schauspieler, Regisseur und Theaterreformer
 Michael Stanislawski (* 1952), US-amerikanischer Historiker
 Ryszard Stanisławski (1921–2000), polnischer Kunsthistoriker 

Siehe auch:
 Stanisławski